Pungyang-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Pungyang-myeon, Yecheon-gun, socken i Yecheon-gun, Norra Gyeongsang, 
 Pungyang-myeon, Goheung-gun, socken i Goheung-gun, Södra Jeolla,